Lepidopyga és un gènere d'ocells de la família dels colibrís (Trochilidae).

Llista d'espècies 
Segons la Classificació del Congrés Ornitològic Internacional (versió 2.5, 2010) aquest gènere està format per tres espècies:
 colibrí de gorja safir (Lepidopyga coeruleogularis).
 colibrí de Goudot (Lepidopyga goudoti).
 colibrí de ventre safir (Lepidopyga lilliae).